

Musica 
 Brandy – cantante statunitense
 Brandy – album dell'omonima cantante del 1994
 Brandy – singolo di Scott English del 1971
 Brandy (You're a Fine Girl) – singolo dei Looking Glass del 1972

Altro 
 Brandy – superalcolico
 Brandy – prenome femminile
 Brandy City – comunità non incorporata della California, Stati Uniti

Pagine correlate 
 Brandi